Clavius ist ein großer Einschlagkrater im südlichen Hochland auf der erdzugewandten Seite des Mondes. Er wurde nach dem deutsch-italienischen Mathematiker und Jesuiten-Astronomen Christophorus Clavius (1537/1538–1612) benannt.

Der Krater misst im Durchmesser etwa 225 km. In seinem Inneren befindet sich eine Vielzahl von Kratern verschiedener Größe, von denen sich die kleineren zur Prüfung des Auflösungsvermögens von Amateurfernrohren eignen. Auffallend ist die halbkreisförmige Anordnung, die mit dem Krater Rutherfurd (48 × 54 km) auf dem südlichen Kraterrand von Clavius beginnt und sich von dort mit den immer kleiner werdenden Kratern Clavius D, C, N, J und JA fortsetzt. Im Nordosten wird Clavius’ Kraterwall durch den 52 km großen Krater Porter unterbrochen.

Clavius in Roman und Film 

Im Science-Fiction-Roman und -Film 2001: Odyssee im Weltraum von Arthur C. Clarke liegt im Krater Clavius die Mondstation gleichen Namens. Von dort aus startete die Expedition, die den Monolithen im Krater Tycho ausgrub.

Weblinks 

 
 Krater Clavius im "Digital Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Moon"
 Großbild: Clavius und Umgebung (englisch)
 SkyTrip: Clavius
 Abschätzung der Größe des Mondkraters Clavius (PDF; 301 kB)
 Spektrum.de: Sammlung von Amateuraufnahmen